Пётр Седо́в:
 Седов, Пётр Николаевич (род. 1990) — российский лыжник.
 Седов, Пётр Степанович (1909—1972) — полный кавалер ордена Славы.